Влади́мир Васи́льевич Маке́ев:
 Макеев, Владимир Васильевич (1925—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Макеев, Владимир Васильевич (род. 1963) — российский футболист и тренер.